Nipponotrophon fabricii är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1842.  Nipponotrophon fabricii ingår i släktet Nipponotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
fabricii